Szerapeum 
 Serapeum (Pozzuoli)